Полеміка — диспут при обговоренні або вирішенні проблем
 Полеміка — українське суспільно-політичне інтернет-видання.

Див. також 
 Полеміка між реалістами і номіналістами
 Полеміка щодо аборту